Long After Dark — п'ятий студійний альбом рок-групи Tom Petty and the Heartbreakers, виданий в 1982 році

Список композиций

Примітки

Посилання 
 Альбом на сайті Тома Петті і The Heartbreakers 
 Альбом на сайті Discogs  

Музичні альбоми 1982